Șerban Cantacuzino ist der Name folgender Personen:

* Șerban I. Cantacuzino (um 1640–1688), Fürst der Walachei
 Șerban Cantacuzino (Schauspieler) (1941–2011), rumänischer Schauspieler